Tong má více významů:

příjmení osob
 Anote Tong (* 1952) – prezident a předseda vlády v Kiribati
 Carlson Tong – člen managementu společnosti KPMG
 Goh Chok Tong (* 1941) – singapurský politik
 Matt Tong – člen hudební skupiny Bloc Party
 Trần Nhân Tông (1258–1308) – vietnamský císař, básník a buddhistický mnich
 Wu Tong – hráč na šeng

jiný význam
 Tong neboli žabky – druh obuvi
 Tongy – čínské zločinecké skupiny